Podgórski – polskie nazwisko

Przedstawiciele 
 Andrzej Podgórski – kapitan, dowódca pociągu pancernego Bartosz Głowacki,
 Andrzej Podgórski (związkowiec) – prezes związku zawodowego pocztowców, działacz  AK.
 Anna Podgórska – działaczka oświatowa i niepodległościowa, nauczycielka,
 Bogdan Podgórski – polityk, senator V kadencji,
 Dorota Podgórska-Jachnik – profesor, pierwsza rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi,
 Franciszek Podgórski – porucznik, oficer 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego,
 Ireneusz Podgórski – aktor, grający m.in. w komedii Hi way (2006),
 Jacek Podgórski – reżyser teledysków, m.in. do piosenki Niemy krzyk Reni Jusis, laureat jednego z OFFskarów w 2006 roku,
 Jadwiga Podgórska – chemiczka, doktor filozofii, pracowniczka Państwowego Zakładu Higieny
 Jan Krzysztof Podgórski – generał brygady Wojska Polskiego, neurochirurg, były dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,
 Joanna Podgórska – dziennikarka, laureatka nagrody Hiacynt w 2009 roku,
 Karol Podgórski – aktor grający m.in. w filmie Nafta,
 Kazimierz Podgórski – kapral, strzelec samolotowy 22. Eskadry Bombowej Wojska Polskiego II RP,
 Konstanty Podgórski – kapucyn, kapelan w rosyjskiej flocie czarnomorskiej, działacz społeczny, zesłaniec,
 Maciej Podgórski – jeden z redaktorów naczelnych Kroniki Zamojskiej,
 Mariusz Podgórski – pierwszoligowy sędzia piłkarski (Dolnośląski ZPN),
 Mieczysław Marian Podgórski – kapitan, lekarz, oficer Batalionu KOP "Iwieniec", zginął w Katyniu,
 Paweł Podgórski – aktor teatralno-musicalowy, filmowy, wokalista,
 Piotr Podgórski – jeden z zawodników klubu curlingowego AZS Gliwice, startujący m.in. w Mistrzostwach Polski w Curlingu w 2010 r.,
 Piotr Podgórski – jedno z nazwisk używanych przez Zygmunta Solorza-Żaka,
 Przemysław Podgórski – działacz niepodległościowy, inżynier,
 Radosław Podgórski – reprezentant Polski w strzelectwie (pistolet) na Mistrzostwach Świata w Strzelectwie w 2010 r.,
 Ryszard Podgórski – trębacz, członek zespołu muzycznego Flamingo, wykonującego jazz tradycyjny,
 Samuel Podgórski – profesor Akademii Krakowskiej, kanonik sandomierski,
 Stanisław Podgórski – malarz-pejzażysta,
 Stanisław Podgórski – kolarz,
 Stefan Podgórski – przedsiębiorca, wiceprezydent Wrocławia, działacz społeczny,
 Stefania Podgórska – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata,
 Tadeusz Jan Podgórski – podpułkownik żandarmerii, dowódca 5. Dywizjonu Żandarmerii Wojska Polskiego w latach 1932-1934,
 Tomasz Podgórski – piłkarz, grający na pozycji pomocnika, związany z Piastem Gliwice,
 Tomasz Podgórski – porucznik, kawaler Orderu Virtuti Militari, żołnierz 8. Bydgoskiego Pułku Piechoty,
 Waldemar Podgórski – reżyser, m.in. filmów: Czarne stopy, Na krawędzi, Pójdziesz ponad sadem,
 Wanda Podgórska – ps. Kalina, pisarka,
 Witold Podgórski – lekarz weterynarii, działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz Gwardii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, współpracownik opozycji demokratycznej w PRL,
 Władysław Podgórski – reprezentant Polski w biegach narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 1976 r. w Innsbrucku,
 Zdzisław Podgórski – inżynier, oficer zawodowy Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, pełniący obowiązki dowódcy Batalionu Elektrotechnicznego w 1929 roku

Postacie fikcyjne 
 August Podgórski – pseudonim Augusta Mosbacha, historyka i publicysty,
 Michał Podgórski – bohater powieści Stanisława Dygata Disneyland.

Zobacz też 
 Karol Podgorski herbu Ostoja – generał major wojsk pruskich w Warmii.
 powiat podgórski – powiat województwa krakowskiego II Rzeczypospolitej w latach 1920-1923
 Cmentarz Podgórski (nowy) – krakowski cmentarz komunalny, położony u stóp kopca Krakusa przy ul. Wapiennej
 Cmentarz Podgórski (stary) – cmentarz na Wzgórzu Lasoty we wschodniej części zrębu Krzemionek Pogórskich, w Krakowie-Podgórze
 Rynek Podgórski – rynek, a także ulica w Krakowie, położony w centrum dzielnicy Podgórze
 Most Podgórski w Krakowie (oficjalnie: most cesarza Franciszka Józefa I) – nieistniejący już most w Krakowie nad rzeką Wisłą, który funkcjonował w latach 1850-1925
 Podgórski Cmentarz Żydowski (stary) w Krakowie – cmentarz żydowski znajdujący się w Krakowie w dzielnicy Podgórze przy ulicy Jerozolimskiej 25
 Ulica Podgórska w Krakowie
 Krzemionki Podgórskie – wzgórza zrębowe w południowej części Krakowa, na południe od Wisły, na terenie dawnej miejscowości Podgórze.
 Podgórski łęg jesionowy – zespół leśny należący do lasów wilgotnych
 Lodowiec podgórski, lodowiec piedmontowy – rodzaj lodowca stanowiącego typ pośredni między lodowcem górskim a lądolodem
 Podgórski – herb szlachecki
 Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie
 Willa Podgórskich w Warszawie – zabytkowy dom w Warszawie, wybudowany przez Przemysława Podgórskiego.